Piskorski est un patronyme porté notamment par :

 Mateusz Piskorski (1977-), journaliste et homme politique polonais ;
 Paweł Piskorski (1968-), homme politique polonais.

Patronyme polonais